Анато́лий Рома́нов: Романов, Анатолий Александрович (род. 1948) — советский и российский военный деятель, генерал-полковник, Герой Российской Федерации (1995).
 Романов, Анатолий Денисович (1932—2009) — слесарь, Герой Социалистического Труда (1971).
 Романов, Анатолий Михайлович (1956—1994) — советский хоккеист с мячом и преступник.
 Романов, Анатолий Николаевич (род. 1942) — советский и российский экономист, ректор ВЗФЭИ (1986—2011).
 Романов, Анатолий Павлович (род. 1956) — председатель Читинской областной Думы и Законодательного собрания Забайкальского края.

Примечания